Майер може да се отнася за:
 Кристиан Майер (р. 1970), перуански актьор
 Курт Майер (1910-1961), германски офицер
 Мария Гьоперт-Майер (1906-1972), германска физичка
 Сеп Майер (р. 1944), германски футболист
 Урс Майер (р. 1959), швейцарски футболен съдия
 Юлиус Роберт фон Майер (1814-1878), германски физик